Шаилендра Кумар Упадхьяя ( 17 сентября 1929, Варанаси, Британская Индия — 9 мая 2011, Эверест, Непал) — непальский политический деятель, министр иностранных дел Непала (1986—1990) .

Биография 

В молодости был активистом Индийского национального конгресса, выступая против британской колониальной политики.

В 1960 г. за свои антимонархические выступления в Непале подвергся тюремному заключению. После освобождения находился на дипломатической работе:
 1972—1978 — постоянный представитель Непала в ООН,
 1986—1990 — министр иностранных дел.

После ухода в отставку занялся правозащитной деятельностью.

Скончался при попытке взойти на Эверест. В случае успешного восхождения он стал бы самым пожилым человеком, покорившим высочайшую гору на планете, побив рекорд 76-летнего непальского альпиниста Мина Бахадура Шерхана, установленный 25 мая 2008 г.

Источники 

 http://www.dailymail.co.uk/news/article-1385864/Shailendra-Kumar-Upadhyay-82-dies-Everest-climb.html
 http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/10/ex-nepal-foreign-minister-dies-mount-everest

Министры иностранных дел Непала
Постоянные представители Непала при ООН
Погибшие на Эвересте
Погибшие альпинисты